Непрямые президентские выборы в Гватемале прошли 5 июня 1993 года.

Они были вызваны конституционным кризисом власти, когда президент Хорхе Серрано попытался захватить в стране полную власть, отменив действующую Конституцию, распустив парламент и Верховный суд, ввёл цензуру и пытался ограничить гражданские свободы. Однако, переворот не был поддержан обществом и в конце концев Серрано вынужден был оставить пост и бежать из страны.

В результате голосования в Конгрессе президентом был избран Рамиро Леон Карпио, а вице-президентом — Артуро Эрбрюгер, поддержанный армией.

Результаты

Примечания

Литература 
 Dosal, Paul J. Power in transition: the rise of Guatemala’s industrial oligarchy, 1871—1994. Westport: Praeger. 1995.
 Fischer, Edward F. Cultural logics and global economies: Maya identity in thought and practice. Austin: University of Texas Press, Austin. 2001.
 Keesing’s record of world events June 1993.
 McCleary, Rachel M. Dictating democracy: Guatemala and the end of violent revolution. Gainesville: University Press of Florida. 1999.
 Steigenga, Timothy J. The politics of the spirit: the political implications of pentecostalized religion in Costa Rica and Guatemala. Lanham, Maryland: Lexington Books. 2001.
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. Guatemala: FLACSO. 2004.
 Warren, Kay B. Indigenous movements and their critics: Pan-Maya activism in Guatemala. Princeton: Princeton University Press. 1998.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1993 год в Гватемале
Июнь 1993 года